

Presentación Previa 
La pareja francesa formada por Fabrice Martin y Hugo Nys son los primeros campeones del torneo, tras derrotar en la final a Henri Kontinen / Adrián Menéndez por 3-6, 6-3, [10-8].

Cabeza de serie 

 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Primera ronda)
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (Semifinales)

<li> Jamie Delgado /  Jordan Kerr (Primera ronda)
<li> Marc Gicquel /  Nicolas Renavand (Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Mouilleron-le-Captif 2013